Александр Брандт:
 Брандт, Александр Андреевич (1855—1932) — учёный-механик, профессор Петербургского института инженеров путей сообщения.
 Брандт, Александр Фёдорович (1844—1932) — профессор зоологии Харьковского университета, сын Ф. Ф. Брандта.